Денисів — село Козівського району Тернопільської області
 Денисів — українське прізвище.
 Денисів Ігор Іванович (1976-2015) — український військовик, учасник російсько-української війни.